Biga steht für:

 Biga, türkische Stadt in der Provinz Çanakkale
 Biga (Fuhrwerk), ein zweispänniger antiker Streitwagen
 Biga (Teig), italienischer Vorteig für Pizza und Ciabatta

BIGA steht als Abkürzung für:
 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, frühere Schweizer Behörde, siehe Staatssekretariat für Wirtschaft

Abkürzung